Ирина Владимировна Шиманович (; род. 30 июня 1997, Минск) — белорусская теннисистка; победительница 9 турниров ITF в одиночном разряде и 5 турниров ITF в парном разряде; финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Уимблдонский турнир 2013).

Спортивная карьера 
Родилась 30 июня 1997 года в Минске (Белоруссия). Выиграла 9 титулов ITF в одиночном разряде и 5 титулов ITF в парном разряде. 29 сентября 2014 года достигла лучшей позиции в рейтинге WTA за всю карьеру (367). 18 июня 2018 года заняла 372-е место в парном рейтинге WTA, что стало её наилучшим местом за всю карьеру. На Уимблдонском турнире 2013 года в парном разряде среди девушек она в паре с Ангелиной Калининой пробилась в финал, но уступили паре Барбора Крейчикова/Катерина Синякова со счётом 3-6, 1-6.

4 февраля 2014 года дебютировала за сборную Белоруссии на Кубке Федерации, выиграв свой первый международный матч в паре с Илоной Кремень против сборной Турции. В 2014 году завоевала серебряную медаль Юношеских Олимпийских игр в Нанкине (Китай), проиграв в финале местной теннисистке Сюй Шилинь в двух сетах со счётом 3-6, 1-6.

Выступление на турнирах

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (17)

Победы (13) 

** призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (4)

Финалы турниров ITF в парном разряде (25)

Победы (13)

Итоговое место в рейтинге WTA по годам 

WTA Тур 2019

Примечания

Ссылки 
  Профиль WTA
  Профиль ITF
 Профиль на сайте Кубка Федерации

Теннисисты Белоруссии